Gazzaniga steht für:

 Gazzaniga (Lombardei), Ort in der Provinz Bergamo, Lombardei in Italien
 Gazzaniga (Motorradhersteller), italienischer Motorradhersteller

Gazzaniga ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Gazzaniga (1743–1818), italienischer Komponist
 Marietta Gazzaniga (1824–1884), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Michael Gazzaniga (* 1939), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Paulo Gazzaniga (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Silvio Gazzaniga (1921–2016), italienischer Bildhauer